Peter Larsen eller Peder Larsen kan have flere betydninger:

Personer (Peter Larsen)
 Peter Larsen (politiker) (1924-1970) – en dansk politiker, minister og gårdejer.
 Peter Larsen (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller.
 Peter Larsen (skuespiller) – en dansk skuespiller.
 Peter Larsen (skribent) (1810-1892) – en dansk skribent.
 Peter Larsen (grossist) (?-1949) – dansk kaffegrossist
 Peter Larsen (Oberleutnant) – medlem af det tyske mindretals ledelse under 2. verdenskrig
 Peter Larsen (medieforsker) (født 1943) – en dansk medieforsker
 Peter Larsen (regionsrådsmedlem) – dansk politiker, regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Personer (Peder Larsen)
 Peder Larsen – en dansk politiker og statsrevisor.
 Peder Larsen (maler) – dansk maler, 1898-1956

Se også 
 Peter Larsens Kaffe – en dansk virksomhed.